Соревнования по гандболу на XXVII летних Олимпийских играх проходили на сиднейской арене The Dome. С 17 сентября по 1 октября был разыгран комплект наград среди женских сборных, и олимпийскими чемпионками стали датские спортсменки. С 16 сентября по 30 сентября прошли соревнования мужских сборных, и золото в упорной борьбе досталось сборной России. Примечательно, что олимпийским чемпионом стал знаменосец олимпийской сборной России Андрей Лавров, для которого это олимпийское золото стало уже третьим в карьере (1988, 1992 и 2000).

Медалисты

Результаты

Женщины

Группа «A»

Группа «B» 

за 9 место 
Ангола — Австралия 26:18

1/4 финала

1/2 финала 
 Дания — Республика Корея — 31:29
 Венгрия — Норвегия — 28:23

Матч за третье место

Финал

Мужчины

Группа «А»

Группа «B» 

за 11 место 
Куба — Австралия 26:24

за 9 место 
Ю. Корея — Тунис 24:19

1/4 финала

1/2 финала

Матч за третье место 
Испанцы завоевали бронзу на вторых Олимпийских играх подряд.

Финал 
Сборные России и Швеции встречались в финале чемпионата Европы в январе 2000 года в Хорватии, и во втором овертайме при спорном судействе шведы выиграли 32:31. Сборная России взяла реванш и впервые стала олимпийским чемпионом. Шведы третий раз подряд (1992, 1996, 2000) играли в финале олимпийского турнира и третий раз проиграли.

Ссылки 
 Handball at the 2000 Sydney Summer Games
 Гандбол на Олимпийских играх 2000 года в официальном отчете оргкомитета Игр

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
2000 год в гандболе
Гандбол в Австралии